El término Cadagua puede referirse a:

 Cadagua, localidad de la Comarca de Las Merindades en la provincia de Burgos a 102 km de la capital provincial, Burgos;
 Cadagua, cauce fluvial, catalogado como río, en las provincias de Burgos y Vizcaya; 
 Cadagua, coto de pesca en el término municipal de Zalla (Vizcaya);
 Corredor del Cadagua, autovía de 31 km entre las ciudades de Bilbao y Valmaseda;
 Edificio Cadagua, construcción de 14 plantas, del año 1977, en la ciudad de Madrid;
 Empresa Cadagua, empresa española de ingeniería y construcción de plantas de tratamiento de agua y residuos, filial de Ferrovial.
 Compañía Marítima Cadagua, antigua naviera española.